Безуглая — славянская фамилия; женская форма фамилии Безуглый.
 
 Безуглая, Марьяна Владимировна (род. 1988) — украинский политик.
 Безуглая, Федора Максимовна (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.